Okręty US Navy o nazwie USS  "Wayne":
 Pierwszy USS "Fort Wayne" (SP-3786) był okrętem transportowym, który był w służbie w czasie I wojny światowej.
 Drugi USS "Wayne" (APA-54) był okrętem transportowym wspierającym desant (ang. attack transport ship), który był w służbie w czasie II wojny światowej

Wayne